Koppehel ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Koppehel (1890–1975), deutscher Fußballschiedsrichter, Funktionär und Autor
 Nadine Koppehel (* 1977), deutsche Politikerin (AfD), MdL